Выборы в Ассамблею Северной Ирландии 2003 года проходили 26 ноября. 108 депутатов Ассамблеи были избраны по системе единственного передаваемого голоса. Явка на выборах составила 63,05% (692 028 человек).

Политика Северной Ирландии
Выборы в Северной Ирландии
Выборы 2003 года
Ноябрь 2003 года